1501 Baade - um asteróide da cintura principal com um diâmetro de 11,05 quilómetros, a 1,9335492 UA.
Johann Ole Baade - um arquiteto norueguês.
Walter Baade - um astrônomo e astrofísico alemão.
Ernst-Günther Baade - um General alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.

Desambiguação